Bonnevaux ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Bonnevaux (Doubs) im Département Doubs
 Bonnevaux (Gard) im Département Gard
 Bonnevaux (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 ehemalige Gemeinde Bonnevaux-le-Prieuré im Département Doubs
 Buno-Bonnevaux im Département Essonne

Bonnevaux ist der Name zweier französischer Klöster:
 Kloster Bonnevaux (Vienne) im französischen Département
 Kloster Bonnevaux (Dauphiné) im Département Isère

Siehe auch:
Hugo von Bonnevaux